Przebędowo est le nom :

Toponymie 
en Pologne
 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 du village de Przebędowo.

 dans la voïvodie de Poméranie :
 du village de Przebędowo Słupskie.

 dans la voïvodie de Varmie-Mazurie :
 du village de Przebędowo.